Az operaház fantomja (1909-10), Gaston Leroux regénye

Film 
Az Operaház fantomja (1925), Rupert Julian filmje
Az operaház fantomja (1943), Arthur Lubin filmdje
Az operaház fantomja (1962), Terence Fisher filmje
Az operaház fantomja (1988), Al Guest és Jean Mathieson animációs filmje
Az operaház fantomja (1989), Dwight H. Little horrorfilmje
Az operaház fantomja (1998), Dario Argento horrorfilmje
Az operaház fantomja (2004), Joel Schumacher filmmusicalje

Televízió
Az operaház fantomja (1983), Robert Markovitz tévéfilmje
Az operaház fantomja (1990), Tony Richardson tévéfilmje

Színház 
Az operaház fantomja (1976), Ken Hill musicalje
Az operaház fantomja (1986), Andrew Lloyd Webber és Richard Stilgoe musicalje
Az operaház fantomja (1991), Tasnádi Márton színdarabja
Az operaház fantomja (1997), Libor Vaculik és a Győri Balett világpremier balettelőadása